Menkauhor Ikahuor fue un faraón de la Dinastía V de Egipto de c. 2418 a 2410 a. C. .

Biografía 
No se conoce bien su parentesco. Probablemente sus padres fueran Nyuserra-Iny y Reptynub,

Manetón, según Julio Africano, lo llama Menkeres y le atribuye 9 años de reinado. En el Canon Real de Turín, Menkauhor, gobernó 8 años. 

Lo encontramos como Menkauhor en la Lista Real de Abidos y como Menkahor en la Lista Real de Saqqara.

Siguió con la política de relaciones diplomáticas con Biblos y Nubia.

Se continuó con la actividad minera en la zona de Uadi Maghara (Sinaí) y Asuán.

Fue muy querido y alabado por su pueblo y estuvo bien considerado hasta el Imperio Nuevo, cuando todavía se daba culto a su memoria en Saqqara.

Construcciones de su época 
 Su pirámide, mencionada en un decreto real de Pepy I (situada en Abusir o Saqqara) no se ha identificado.

 Construyó el Templo Solar Ajet-Ra, mencionado en textos de tumbas de los nobles, de dudosa localización (Abusir o Saqqara).

De Menkauhor se conserva una pequeña estatua en alabastro, también se encontró una inscripción en una roca en Uadi Maghara (Sinaí) y un sello en Abusir.

Titulatura

Referencias 
 Digital Egypt for Universities

Enlaces externos 

 Menkauhor, en egiptomania.com

Faraones
Dinastía V
Reyes del siglo XXIV a. C.
Antiguos egipcios del siglo XXIV a. C.